Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Nick Brown 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)

 Omar Camporese /  Javier Sánchez (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eurocard Open 1991
ATP Tour 1991